Váradi András (?–2014) juhász, alcsútdobozi polgármesterjelölt
Váradi András (?) biológus, a biológiai tudomány doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója